Подгорье — топоним.

Белоруссия 
 Подгорье — упразднённый посёлок в Ветковском районе Гомельской области.
 Подгорье — деревня в Минском районе Минской области.
 Подгорье — деревня в Червенском районе Минской области.
 Подгорье — деревня в Быховском районе Могилёвской области.
 Подгорье — деревня в Кличевском районе Могилёвской области.
 Подгорье — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Босния и Герцеговина 
 Подгорье — село в общине Билеча Республике Сербской.
 Подгорье — село в общине Бановичи Федерации Боснии и Герцеговины.
 Подгорье — село в общине Вишеград Республики Сербской.
 Подгорье — село в общине Мостар Федерации Боснии и Герцеговины.

Россия 
 Подгорье — деревня в Ломоносовском сельском поселении Холмогорского района Архангельской области.
 Подгорье — деревня в Матигорском сельском поселении Холмогорского района Архангельской области.
 Подгорье — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Подгорье — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Подгорье — деревня в Вологодском районе Вологодской области
 Подгорье — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Подгорье — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Подгорье — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Подгорье — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Подгорье — хутор в Павловском районе Воронежской области.
 Подгорье — деревня в Сысольском районе Коми.
 Подгорье — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Подгорье — деревня в Батецком районе Новгородской области.
 Подгорье — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Подгорье — деревня в Маловишерском районе Новгородской области.
 Подгорье — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Подгорье — деревня в Печорском районе Псковской области, Лавровская волость.
 Подгорье — деревня в Печорском районе Псковской области, Круппская волость.
 Подгорье — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Подгорье — деревня в Псковском районе Псковской области, Карамышевская волость (в части бывшей Задорожской волости).
 Подгорье — деревня в Псковском районе Псковской области, Карамышевская волость (в части бывшей Осиновичской волости).
 Подгорье — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Подгорье — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Подгорье — деревня в Сандовском районе Тверской области.

Словакия 
 Подгорье — историческая область в Словакии, долина у восточного подножья Малых Карпат. Центр — Трнава.

Украина 
 Подгорье (устар.) — Прикарпатье.
 Подгорье — село в Ратновском районе Волынской области
 Подгорье — село в Богородчанском районе Ивано-Франковской области
 Подгорье — село в Бродовской общине Золочевского района Львовской области
 Подгорье — село в Поморянской общине Золочевского района Львовской области
 Подгорье — село в Первомайском районе Николаевской области
 Подгорье — село в Великобагачанском районе Полтавской области

Хорватия 
 Подгорье — село в общине Вргинмост.
 Подгорье — село в общине Каптол.
 Подгорье — село в общине Оребич.
 Подгорье-Крнячко — село в общине Крняк.